Реликт — российский модульный комплекс динамической защиты третьего поколения разработки НИИ Стали, принятый на вооружение в 2006 году для унификации танков Т-72Б2 «Урал», Т-90СМ и Т-80 по уровню защищённости. Представляет собой эволюционное развитие советского комплекса динамической защиты «Контакт-5»; предназначен для модернизации бронетехники средней и тяжёлой весовой категорий (боевой машины БМПТ, танков Т-80БВ, Т-72Б, Т-90) для обеспечения защиты от большинства современных ОБПС западного производства, таких как M829 A2 и M829 A3.

Описание 
Комплекс создан для повышения уровня защиты от современных и перспективных противотанковых средств, включая кумулятивные и бронебойные средства поражения. В курсовых углах по корпусу ± 20° и по башне ± 35° обеспечивается увеличение противоснарядной стойкости в 1,2 раза, а противокумулятивной — в 2,0—2,1 раза.

По данным различных источников система «Реликт» базируется на использовании нового элемента динамической защиты повышенной чувствительности 4С23, разработанного в ГосНИИ «Кристалл». В основу работы элементов заложен принцип, так называемого, «двустороннего метания», когда поражающий боеприпас находится под действием сразу двух бронепластин, одна из которых двигается ему навстречу, а вторая — вдогон. Для защиты кормовой части моторного отделения используются решётчатые экраны, которые снижают вероятность нормального формирования кумулятивной струи из воронки боевой части поражающей головки более, чем в два раза.

Основные отличия комплекса «Реликт» от динамической защиты «Контакт-5» заключаются в следующем:
 модульная конструкция, позволяющая быстро и легко произвести ремонт и замену вышедших из строя модулей,
 значительно более высокие показатели перекрытия лобовой проекции башни (до 60-68 % по сравнению с 40-45 % у «Контакт-5»),
 существенно более высокий уровень защиты от кумулятивных и подкалиберных боеприпасов,
 возможность с минимальными затратами производить дальнейшую модернизацию комплекса путём простой замены ЭДЗ с более высокими характеристиками,
 большая масса комплекса — 2500 кг в том числе решетчатых экранов — 300 кг,
 элементы динамической защиты «Реликт» полностью взаимозаменяемы с элементами «Контакт-5» без необходимости конструктивных изменений самой системы динамической защиты.
По заключению экспертов эффективность защиты «Реликт» от поражающего действия БОПС превосходит серийную защиту «Контакт-5» в 5-6 раз.

Тактико-технические характеристики 
Комплектность комплекса помимо модуля верхней лобовой детали (ВЛД) включает:
 на башне — 17 секций с элементами 4С23,
 на крыше — 20 секций с элементами 4С23,
 на бортовых экранах — 6 секций с элементами 4С23.
Комплекс динамической защиты «Реликт» обеспечивает перекрытие лобовой проекции:
 более 60 % при курсовом угле 0°,
 более 45 % при курсовых углах ±20° по корпусу,
 более 55 % при курсовых углах ±35° по башне.

Бронестойкость против подкалиберных боеприпасов лобовой проекции башни (±30°) и корпуса (±20°) различных моделей танков без комплекса динамической защиты «Реликт» и с ним:

По данным разработчиков повышение уровня защищённости боевых машин с комплексом «Реликт» оценивается следующим образом:

В марте 2016 года появились сообщения, что «Уралвагонзавод» получил государственный заказ на модернизацию 150 танков Т-72Б до уровня Т-72Б3 на сумму более 2,5 млрд. рублей; помимо увеличения мощности двигателя, установки автоматизированных систем управления и т.д. регламент модернизации также предусматривает оснащение машин динамической защитой «Реликт».

Критика 
По мнению журналистов и экспертов The National Interest, новый вариант снаряда M829A4 и ПТРК TOW-2B могут преодолеть динамическую защиту «Реликт».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статья «ТТХ основных моделей Т-72» на сайте www.waronline.org

Системы динамической защиты бронетехники
Военная техника России
Военная продукция Научно-исследовательского института стали
Военная продукция «Уралвагонзавода»